L’équilibre (du latin , de  « signe égal » et  « balance, poids »)  est le concept qui décrit les situations où les « forces » en présence – les parties dans le cas d'une métaphore – sont égales, ou telles qu'aucune ne surpasse les autres. C'est une notion qui est utilisée dans de nombreux domaines. 

Un équilibre peut être statique (une roche, sur le sol lunaire par exemple) ou dynamique (le ballon tenu en équilibre sur le museau d'une otarie, l'équilibre écologique). 

Un équilibre dynamique caractérise un système plus évolué où des rétroactions de sens contraire peuvent se produire pour maintenir ou tenter de maintenir un certain niveau dit d'équilibre. Cela peut mettre en jeu des complexes boucles de rétroaction, agissant le cas échéant de manière réflexe. Ainsi les organismes vivants font notamment appel aux systèmes musculosquelettiques et au système nerveux pour permettre des mouvements volontaires, s'adapter au contexte de la pesanteur. Chez l’homme, l’oreille interne permet de maintenir une posture en équilibre quelconque (debout, marche, course…). L’étude et la pratique de l'équilibre seulement se nomment l’équilibrisme et plus particulièrement sur un fil le funambulisme.

L'absence d'équilibre caractérise une situation de déséquilibre

Arts 
 Équilibre, une nouvelle de Mike Resnick publiée en 1989.
 La mise en équilibre participe à certaines œuvres : exemple équilibre de pierres.
 Équilibre, une sculpture de l'artiste franco-israélienne Brigitte Nahon.

Biologie 
 Équilibre de sédimentation, méthode de mesure de la masse moléculaire de protéines

Général 
 État stationnaire, ou équilibre dynamique, dont les variables restent constantes au cours du temps.

Écologie 
 Homéostasie, équilibrage des paramètres vitaux d'une créature ou d'un système vivant (de la cellule à la biosphère, en passant par l'écosystème).
 Interactions durables, formes d'équilibres dynamiques incluant le rôle des parasites, des maladies, de certaines interactions sociales au sein d'un groupe, ou encore des « relations Prédateurs-proies » comme facteurs déquilibres naturels ou déquilibres écologiques.
 Équilibre génétique, état théorique d'une population qui n'évolue pas.
 Équilibre ponctué, théorie de la biologie évolutionnaire, selon laquelle l'évolution n'est pas graduelle mais passe par de longues périodes d'équilibre génétique, séparées par de brutales (à l'échelle des temps géologiques) phases d'évolution.

Économie 
 Équilibre économique.
 Équilibre général, branche de la microéconomie théorique.
 Équilibre partiel, cas particulier de l'équilibre général.
 Équilibre de Radner, concept défini par Roy Radner dans le cadre de l'équilibre général.
 Équilibre intertemporel, situation théorique où l'équilibre économique n'existe pas à chaque instant.
 Équilibre de Lindahl, méthode proposée par Erik Lindahl concernant le financement des biens publics.
 Équilibre statique (économie), intersection de l'offre et de la demande.
 Équilibre Sunspot, concept économique introduit par David Cass et Karl Shell.
 Équilibre de sous-emploi, concept keyneysien, relatif à une situation de sous-emploi et de sous-production.
 Principe d'équilibre budgétaire en finances publiques.

Géopolitique 
 Équilibre des puissances
 Équilibre de la terreur

Gymnastique
 l'équilibre en appui sur les mains, nommé précisément appui tendu renversé ou ATR.

Médecine, physiologie et biomécanique 
 Équilibre statique, lié chez  l'humain et les mammifères à l'oreille interne et au contrôle neuromusculaire.

Météorologie 
 Le niveau d'équilibre convectif est l'altitude à laquelle la température d'une particule d'air en convection libre rejoint la température de l'air ambiant.

Philosophie 
 Équilibre réflexif

Physique et chimie 
 Équilibre chimique, dans lequel deux réactions chimiques ont lieu simultanément, leurs effets s'opposant.
 Équilibre de Donnan, équilibre ionique entre deux solutions séparées par une membrane semi-perméable.
 Équilibre statique est l’équilibre de tout corps au repos.
 Équilibre hydrostatique, situation d'un fluide au repos, où le poids équilibre la pression.
 Équilibre électrostatique, en électrostatique.
 Équilibre thermique.
 Équilibre thermodynamique.

Théorie des jeux 
 Équilibre de Nash, situation dans laquelle chaque joueur dégrade sa situation s'il change de stratégie.
 Équilibre quasi parfait, raffinement de l'équilibre de Nash.
 Équilibre séquentiel, raffinement de l'équilibre de Nash.
 Équilibre corrélé, concept de solution en théorie des jeux, plus général que l'équilibre de Nash.
 Équilibre symétrique, situation d'équilibre où les joueurs utilisent tous la même stratégie.
 Équilibre réflexif, dans un processus de spéculation entre plusieurs personnes, état d'équilibre ou de cohérence entre leurs croyances.
 Équilibre social.

Autres 
 Équilibre de Patterson, concept de modélisation des processus de circulation routière, aérienne, distribution électrique, commerciale, etc.
 Équilibre du contrat, en droit des obligations.
 Équilibre sylvo-cynégétique, concept sylvicole et cynégétique visant à ce qu'il y ait assez d'animaux-gibier pour tirer des bénéfices de la chasse, mais pas trop pour que leurs dégâts n'obèrent pas la rentabilité de la forêt en termes de production de bois.
 Équilibre, une salle de spectacles située à Fribourg, en Suisse.

Voir aussi 
 
 
 
 Partie équilibrée d'un espace vectoriel topologique